Atrix steht für:
 Atrix (Kosmetikprodukt), Kosmetikprodukt von Beiersdorf
 Atrix (Spiel), Spiel von NCsoft
 Motorola Atrix, Smartphone des Herstellers Motorola